YFB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Iqaluit (Nunavut) (Canada) – già aeroporto militare della base di Frobisher Bay

fr:YFB